Склад збірної Ірландії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Ірландія
Ірландія 1994